Valcourt ist der Name zweier Gemeinden:

 Valcourt (Haute-Marne) in Frankreich
 Valcourt (Québec) in Kanada